Steuer bezeichnet:

 Steuer, eine Geldleistung an den Staat ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung
 Steuerhorn, die Vorrichtung zur Steuerung von Flugzeugen oder U-Booten
 Lenkrad, das Handrad, mit welchem die Fahrtrichtung insbesondere zwei- oder mehrachsige Fahrzeuge beeinflusst werden kann
 Steuerrad (Schiff), das Handrad zur Steuerung eines Schiffes
 Lenkung, eine Vorrichtung zur Beeinflussung der Fahrtrichtung von Fahrzeugen

Steuer heißen folgende geographischen Objekte:

 Steuer (Annaberg-Lungötz), Ortschaft von Annaberg-Lungötz, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Steuer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Steuer (1871–1960), österreichischer Meeresbiologe
 Anni Steuer (* 1913), deutsche Leichtathletin
 August Steuer (1902–1969), amerikanischer Verleger deutscher Herkunft
 Benjamin Steuer (* 1986), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Christin Steuer (* 1983), deutsche Wasserspringerin
 Frieder Steuer (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Heiko Steuer (* 1939), deutscher Archäologe
 Hugo Steuer (1829–1908), deutscher Architekt und Militärbaumeister
 Ingo Steuer (* 1966), deutscher Eiskunstläufer und -trainer
 Jon Paul Steuer (1984–2018), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Lothar Steuer (1893–1957), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (DNVP, später NR, FDP), MdR
 Ludwig Steuer (um 1839–1900), deutscher Lehrer und Publizist
 Noemi Steuer (1957–2020), Schweizer Schauspielerin und Ethnologin
 Sascha Steuer (* 1975), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin
 Werner Steuer (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Wilfried Steuer (* 1933), deutscher Manager und Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Wolfgang Steuer (1915–1999), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern

Siehe auch:

 Steuern, Steurer, Steuerung
 Steuwer
 Steuergerät